Orobo kan syfta på:

Geografi

Brasilien 

 Orobó (ort), Pernambuco, 
 Orobó (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar